Indianapolis 500 1977 je bila enainšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 1977.

Rezultati

1977 v športu
1977